Самовільний арешт та свавільне затримання — це арешт чи затримання особи у справі, у якій немає ймовірності чи доказів того, що вона вчинила злочин проти закону, або в якій не було належного процесуального права чи порядку.

опис 
Практично всі особи, які були свавільно заарештовані, не дають жодних пояснень щодо того, чому їх арештовують, і їм не показують жодного ордера на арешт .  Залежно від соціального контексту багато або переважна більшість свавільно заарештованих осіб можуть утримуватися без спілкування з комунікаціями, а їхнє місцезнаходження може бути приховано від їхніх сімей, однодумців, населення та відкритих судів .

Міжнародне право 
Довільне позбавлення особи свободи заборонено міжнародним правом прав людини . Стаття 9 Загальної декларації прав людини 1948 року визначає, що «ніхто не може бути підданий свавільному арешту, затриманню чи вигнанню»;  тобто жодна особа, незалежно від обставин, не може бути позбавлена волі або вислана зі своєї країни без попереднього скоєння фактичного кримінального правопорушення проти закону, і уряд не може позбавити особу її свободи без належного належний судовий процес. Крім того, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права визначає захист від свавільного арешту та затримання статтею 9.  За виконанням Пактів контролюють договірні органи ООН з прав людини.

Примітки 

Правозастосування
Політичні репресії
Викрадення
Порушення прав людини
Надзвичайне законодавство
Боротьба з тероризмом
Ув'язнення та затримання